MStP ist die Abkürzung für:
 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (SR 322.1), das Verfahrensrecht der schweizerischen Militärjustiz

MSTP ist die Abkürzung für:
 Multiple Spanning Tree Protocol, ein Spannbaum zur Vermeidung redundanter Netzpfade (Schleifen) im LAN, siehe Spanning Tree Protocol #MSTP, 

Abkürzung